дијецезу као управну јединицу позног Римског царства, од краја 3. до средине 6. века
 управну црквену јединицу, односно епархију или бискупију